Hadleigh steht für:

 Hadleigh (Suffolk), Stadt in England
 Hadleigh (Essex), Stadt in England
 Hadleigh, Auto-Markenname, siehe IPS Developments
 Hadleigh (Fernsehserie), britische Fernsehserie, 1969–1976